IV дивизион чемпионата мира 2021 года — международный хоккейный турнир, проводимый ИИХФ.

Турнир должен был пройти в Бишкеке, Киргизия, с 3 по 5 марта 2021 года.

18 ноября 2020 года турнир отменили из-за пандемии COVID-19.

Участники 
  Киргизия
  Кувейт
  Малайзия
  Филиппины
  Сингапур

Примечания 

Хоккей
4
Хоккей
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Киргизии
Хоккей
Чемпионаты мира в Киргизии
Спортивные соревнования, отменённые из-за пандемии COVID-19